

Lokalizacje

Niemcy 
 Saatzig – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szadzko